Der Begriff Biel-Madretsch bezeichnet umgangssprachlich und städtebaulich das in zwei Stadtteile der Stadt Biel aufgeteilte Siedlungsgebiet.

Es wird unterteilt in:

 Madretsch Süd
 Madretsch Nord